Embrace:
 EMBRACE — радиотелескоп.
  — британская рок-группа, существующая с 1990 года.
 Embrace — американская пост-хардкор-группа, существовавшая с 1985 по 1986 год.